Lawrence har flere betydninger:

Stednavne

Australien 
 Lawrence, New South Wales

New Zealand 
 Lawrence, New Zealand

USA 
 Lawrence, Indiana
 Lawrence, Kansas
 Lawrenceburg, Kentucky, tidligere kendt som Lawrence
 Lawrence, Massachusetts
 Lawrence, Michigan
 Lawrence, Minnesota
 Lawrence, Mississippi
 Lawrence, Nebraska
 Lawrence, Nassau County, New York
 Lawrence, St. Lawrence County, New York
 Lawrence, Texas
 Lawrence, Utah
 Lawrence, Brown County, Wisconsin
 Lawrence, Rusk County, Wisconsin

Personer

Lawrence (fornavn) 
 Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), hollandsk-født britisk maler
 Lawrence Durrell (1912–1990), britisk forfatter og digter
 Lawrence Eagleburger (1930–2011), amerikansk udenrigsminister
 Lawrence Ferlinghetti (født 1919), amerikansk digter
 Lawrence Klein (1920–2013), amerikansk økonom og nobelprismodtager
 Lawrence Lessig (født 1961), amerikansk professor i retsvidenskab
 Lawrence Summers (født 1954), amerikansk finansminister
 Lawrence Timmons (født 1986), amerikansk amerikansk fodbold-spiller

Lawrence (efternavn) 
 D.H. Lawrence (1885–1930), britisk forfatter og dramatiker
 Ernest Lawrence (1901–1958), amerikansk fysiker og nobelprismodtager
 Florence Lawrence (1886–1938), canadisk-amerikansk skuespillerinde
 Jennifer Lawrence (født 1990), amerikansk skuespillerinde
 T.E. Lawrence (1888–1935), britisk arkæolog og officer - også kendt som Lawrence of Arabia